Sokolac kan syfta på:

Geografi 
 Sokolac – ort i Serbiska republiken, Bosnien och Hercegovina
 Sokolac (kommun) – kommun i Bosnien och Hercegovina
 Sokolac, Šipovo – ort i kommunen Šipovo, Serbiska republiken, Bosnien och Hercegovina
 Sokolac, Montenegro – ort i Montenegro
 Sokolac, Serbien – ort i distriktet Mačva, Serbien